Рената Ворачова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу Ворачова вирішила не брати участі.

Стрицова грала в парі з Іветою Бенешовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мервана Югич-Салкич і Сандра Клеменшиц.

Марина Еракович і Олена Весніна виграли титул, перемігши у фіналі пару Юлія Гергес і Анна-Лена Гренефельд з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2011
Generali Ladies Linz, парний розряд